Selmer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Selmer (1816–1889), norsk politiker
 Ernst Selmer,flera personer
 Ernst Sejersted Selmer  (1920–2006), norsk matematiker
 Ernst W. Selmer (1890–1971), norsk språkforskare
 Gustav Wilhelm Selmer (1814–1875), dansk-norsk skådespelare och teaterdekoratör
 Harald Selmer (1814–1879), dansk läkare
 Jens Selmer, flera personer
 Jens Selmer (arkitekt) (1911–1995), norsk arkitekt
 Jens Selmer (skådespelare) (1845–1928), norsk skådespelare
 Johan Selmer (1844–1910), norsk tonsättare
 Liv Uchermann Selmer (1893–1983), norsk skådespelare
 Marius Maximilian Selmer (1833–1916), norsk skogsman
 Mark Selmer (född 1961), svensk fotobollstränare
 Ulf Selmer (1885–1961), norsk skådespelare
 Aagot Gjems Selmer (1857–1926), norsk författare, skådespelare och kvinnosaksförkämpe

Personer med förnamnet Selmer
 Selmer Selwers (1898–1983), svensk violinist

Se även 
 Selmer (namn) – ett förnamn mend namnsdag i Sverige den 27 juni 1987–1992
 Conn-Selmer – amerikansk tillverkare av musikinstrument
 Regeringen Selmer – norsk regering 1880–1884 under ledning av Christian Selmer
 Selmergrupp –  matematiskt begrepp namngivet efter Ernst Sejersted Selmer                                               

Norska efternamn